Lupu ist der Familienname folgender Personen:

 Dănuț Lupu (* 1967), rumänischer Fußballspieler
 Maria Lupu (1627–1660), moldauische Prinzessin in Polen-Litauen, siehe Maria Radziwiłł 
 Marian Lupu (* 1966), moldauischer Politiker 
 Mircea-Sergiu Lupu (* 1962), französischer Schachspieler
 Natalija Lupu (* 1987), ukrainische Mittelstreckenläuferin
 Radu Lupu (1945–2022), rumänischer Pianist
 Ruxandra Lupu (1632–1687), moldauische Prinzessin
 Ștefăniță Lupu (1641–1661), Fürst des Fürstentums Moldau
 Vasile Lupu (1595–1661), Fürst des Fürstentums Moldau

Lupu steht für:
 den Codenamen von Puppy Linux 5 

Siehe auch:
 Lupul